Metaxyaceae – monotypowa rodzina paproci z rzędu olbrzymkowców (Cyatheales). Obejmuje jeden rodzaj Metaxya z pięcioma gatunkami występującymi w tropikach Ameryki Południowej i Środkowej.

Morfologia 
Kłącze krótko pełzające i podnoszące się, solonosteliczne, w części szczytowej owłosione. Liście z blaszką pojedynczo pierzasto podzieloną. Wiązki przewodzące otwarte, proste, ewentualnie rozgałęzione widlasto u nasady i równoległe.

Systematyka 
W obrębie rzędu olbrzymkowców (Cyatheales) rodzina Metaxyaceae wskazywana jest jako siostrzana rodzinie diksoniowatych Dicksoniaceae.

 Pozycja rodziny w rzędzie olbrzymkowców w systemie PPG I (2016)

 Podział rodziny
Rodzaj Metaxya K.B. Presl, Tent. Pterid. 59. t. 1(5). ante 2 Dec 1836
 Metaxya contamanensis Tuomisto & G.G.Cárdenas
 Metaxya elongata Tuomisto & G.G.Cárdenas
 Metaxya lanosa A.R.Sm. & Tuomisto
 Metaxya rostrata (Kunth) C.Presl
 Metaxya scalaris Tuomisto & G.G.Cárdenas

Przypisy 

Olbrzymkowce